Zell ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bezirk Zell am See, Bezirk des Bundeslands Salzburg

Städte und Gemeinden:
  in Deutschland
 Zell am Harmersbach, Stadt im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Zell am Main, Markt im Landkreis Würzburg, Bayern
 Zell im Fichtelgebirge, Markt im Landkreis Hof, Bayern
 Zell im Wiesental, Stadt im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Zell unter Aichelberg, Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Zell (Mosel), Stadt im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Zell (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern

  in Österreich
 Zell (Kärnten)/Sele, Gemeinde im Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Bad Zell, Marktgemeinde im Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Zell am Moos, Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Zell am Pettenfirst, Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Zell an der Pram, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Zell am See, Bezirkshauptstadt im Land Salzburg
 Zell am Ziller, Marktgemeinde im Bezirk Schwaz, Tirol

 in der Schweiz
 Zell LU, Gemeinde im Kanton Luzern
 Zell ZH, Gemeinde im Bezirk Winterthur des Kantons Zürich

 Zell (Missouri), Ort im Bundesstaat Missouri, Vereinigte Staaten
 Zell, deutscher Name der Gemeinde Labaroche im Oberelsass in Frankreich

Ortsteile in Deutschland:
 Baden-Württemberg:
 Zell am Andelsbach, Ortsteil der Stadt Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen
 Zell an der Rot, Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach
 Zell (Börtlingen), Ortsteil der Gemeinde Börtlingen, Landkreis Göppingen
 Zell (Esslingen am Neckar), Ortsteil der Stadt Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen
 Zell (Isny im Allgäu), Weiler im Stadtteil Neutrauchburg von Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Zell (Oppenweiler), Ortsteil von Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis
 Zell (Ottersweier), Ortsteil der Gemeinde Ottersweier, Landkreis Rastatt
 Zell (Riedlingen), Ortsteil der Stadt Riedlingen, Landkreis Biberach
 Zell (Schrozberg), Weiler im zentralen Stadtteil von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Zell-Weierbach, Ortsteil der Stadt Offenburg, Ortenaukreis

 Bayern:
 Zell am Ebersberg, Ortsteil der Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberge, Unterfranken
 Zell an der Speck, Ortsteil des Marktes Nassenfels, Landkreis Eichstätt
 Zell (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim
 Zell (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim
 Zell (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu
 Zell (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Gemeinde Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt
 Zell (Eisenberg), Ortsteil der Gemeinde Eisenberg (Allgäu), Landkreis Ostallgäu
 Zell (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen
 Zell (Großweil), Ortsteil der Gemeinde Großweil, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Zell (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth
 Zell (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen
 Zell (Moorenweis), Ortsteil der Gemeinde Moorenweis, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Zell (Neuburg an der Donau), Ortsteil der Stadt Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Zell (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn
 Zell (Oberstaufen), Ortsteil der Gemeinde Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu
 Zell (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau
 Zell (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein
 Zell (Schäftlarn), Ortsteil der Gemeinde Schäftlarn, Landkreis München
 Zell (Üchtelhausen), Ortsteil der Gemeinde Üchtelhausen, Landkreis Schweinfurt

 Hessen:
 Zell (Bensheim), Ortsteil der Stadt Bensheim, Kreis Bergstraße
 Zell (Fulda), Ortsteil der Stadt Fulda, Landkreis Fulda
 Zell (Mainhausen), Wüstung in der Gemarkung von Mainhausen
 Zell im Odenwald, Ortsteil der Stadt Bad König, Odenwaldkreis
 Zell (Romrod), Ortsteil der Stadt Romrod, Vogelsbergkreis

 Rheinland-Pfalz:
 Zell (Mosel), Stadt im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Zell (Zellertal), Ortsteil der Gemeinde Zellertal, Donnersbergkreis

Gemeindeteile in Österreich:
 Zell bei Ebenthal, Katastralgemeinde von Ebenthal in Kärnten
 Zell (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Zell (Gemeinde Pyhra), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Zell an der Ybbs, Stadtteil von Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 Zell am Attersee, Ortsteil von Nußdorf am Attersee in Oberösterreich
 Wallersee-Zell, Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Zell am See-Süd, Stadtteil von Zell am See, Land Salzburg
 Zell (Kufstein), Stadtteil von Kufstein, Tirol

Zell ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Jakob Zell (1701–1754), deutscher Jurist, Librettist und Lyriker
 Andreas Zell (* 1962), Professor für Bioinformatik an der Universität Tübingen
 Annika Zell (* 1965), schwedische Orientierungs- und Ski-Orientierungsläuferin
 Bertha Wegner-Zell (1850–1927), deutsche Kinder- und Jugendschriftstellerin
 Christian Zell (auch: Zelle; um 1683–1763), deutscher Cembalobauer
 Christoph Zell († 1590), deutscher Buchdrucker, Verleger, Briefmaler und Kunsthandwerker
 Franz Zell (1866–1961), deutscher Architekt und Volkskundler
 Franz Anton Zell (1826–1901), deutscher erzbischöflicher Archivar

 Gerhard Carl Zell (1807–1852), deutscher Goldschmied, königlich-hannoverscher Hof-Juwelier und Taxator
 Georg Zell (1811–1878), deutscher Bildhauer
 Harry von Zell (1906–1981), US-amerikanischer Rundfunk- und Fernsehsprecher, Schauspieler und Sänger
 Heinrich Zell (16. Jahrhundert), preußischer Kartograf, Astronom und Bibliothekar
 Ivo Zell, deutscher Gewinner der Intel International Science and Engineering Fair 2017
 Johann Christian Friedrich Zell (um 1730–1785), deutscher Goldschmied und Hof-Juwelier
 Johannes III. Schienen von Zell (1474–1548), Abt
 Karl Zell (1793–1873), deutscher klassischer Philologe und Politiker
 Katharina Zell (1497–1562), Liederdichterin in Straßburg
 Matthäus Zell (1477–1548), Reformator
 Max Zell (1866–1943), deutscher Unternehmer
 Paula Zell (1881–1963), deutsche Kinderheimvorsteherin und Mäzenatin in München
 Sam Zell (* 1941), US-amerikanischer Unternehmer
 Ulrich Zell († um 1507), erster Buchdrucker in Köln

ZELL steht außerdem für:
 Zero Length Launch, ein Startverfahren für Flugzeuge mittels einer Feststoffrakete, siehe ZELL

Siehe auch:
 Cell, Zelle
 Klosterzelle – zur Ortsnamenskunde

Abkürzung